Грана — многозначный термин.

 Грана — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Грана — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Грана, Фернандо (род. 1979) — итальянский и бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Грана падано — популярный твёрдый итальянский сыр.
 Гарсиа Грана, Франсиско (1913—2000) — испанский политический и государственный деятель, мэр Малаги.

См. также 
 Гранта (значения)
 Грант (значения)
 Гранма (значения)
 Гран (значения)